L'édition 2017 du tournoi de tennis de Bienne se déroule du 10 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Markéta Vondroušová remporte l'épreuve en simple, Hsieh Su-Wei et Monica Niculescu celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Belge Kirsten Flipkens, de la Bulgare Tsvetana Pironkova, des Françaises Alizé Cornet et Kristina Mladenovic et de la Kazakhe Yaroslava Shvedova. Elles sont respectivement remplacées par Mona Barthel, Hsieh Su-Wei, Lina Gjorcheska, Julia Boserup et Jana Čepelová.

Lauréates 
Markéta Vondroušová remporte son  en simple en battant en finale Anett Kontaveit. La Tchèque était issue des qualifications et s'est notamment défaite de ses compatriotes Kristýna Plíšková ( mondiale) en quart de finale puis Barbora Strýcová () en demi-finale.

En double, Hsieh Su-Wei et Monica Niculescu remportent leur  ensemble en battant en finale Timea Bacsinszky et Martina Hingis. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Ladies Open sur le site officiel de la WTA
 

WTA 2017
Bienne
Sport en Suisse en 2017
Tennis en avril 2017